Сельское поселение село Первомайское — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение село Первомайское — в Каякентском районе Республики Дагестан.
 Сельское поселение село Первомайское — в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.